Студенок — топоним и фамилия:
 Студенок, Геннадий Андреевич (1927—2020) — советский партийно-государственный деятель и организатор производства.

Населённые пункты

Россия 
 Студёнок — село в Ивнянском районе Белгородской области.
 Студенок — хутор в Подгоренском районе Воронежской области.
 Студенок — деревня в Железногорском районе Курской области.
 Студенок — село в Рыльском районе Курской области.
 Студенок — село в Троснянском районе Орловской области.
 Студенок — до 1963 г. название села Луговое в Хомутовском районе Курской области.

Украина 
 Студенок — село в Глуховском районе Сумской области.
 Студенок — село в Изюмском районе Харьковской области.
 Студенок — село в Чугуевском районе Харьковской области.

Реки 
 Студенок — река в Харьковском районе, верхний левый приток р. Уды.
 Студенок — река в Чугуевском районе, нижний левый приток р. Уды.
 Студенок (приток Северского Донца) - река в Лиманском и Изюмском районах, приток Северского Донца.